Еустасије III Булоњски (; 1060. — 1125) био је један од најзначајнијих учесника Првог крсташког похода.

Породица 
Еустасије III Булоњски је син Еустасија II Булоњског који је био један од главних учесника битке код Хејстингса и гроф Булоња (1049—1087). Еустасије га је наследио и био гроф Булоња до 1125. године. Учествовао је у крсташком походу заједно са браћом Готфридом Бујонским и Балдуином Јерусалимским. 

Његова ћерка је била Матилда од Булоња.

Учесник Првог крсташког рата 
Заједно са својом браћом учествовао је у свим биткама Првог крсташког рата (Никеја, Дорилеја, Антиохија, Јерусалим). Након Балдуинове смрти 1118. године, круна Јерусалимске краљевине понуђена је Еустасију. Он ју је спремно прихватио, али док је био на путу ка Јерусалиму, круну је преузео Балдуин II. Еустасије се вратио у Булоњ и умро око 1125. године.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Умрли 1125.
Личности Првог крсташког рата
Крсташи